O GRES Acadêmicos da Fiel é uma escola de samba do carnaval de Manaus.

Carnavais

Acadêmicos da Fiel